Matt Walker (hockey sur glace), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Matt Walker (cyclisme).